Давы́дов () — русская фамилия, образованная от имени Давид (Давыд).

Известные носители

А 
 Давыдов, Август Юльевич (1823—1885/1886) — русский математик и механик.
 Давыдов, Аким Харлампиевич (? — ок. 1912) — русский общественный деятель, монархист.
 
 
 
 
 Давыдов, Антоний Романович (в монашестве Арсений; 1873—1937) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Давыдов, Афанасий Романович (1699 — после 1764) — участник Северной войны, Персидского похода Петра I, русско-турецкой войны (1735—1739) и Русско-шведской войны (1741—1743).

Б

В 
 
 
 
 Давыдов, Виталий Семёнович (род. 1939) — советский хоккеист.
 
 Давыдов, Владислав Витальевич (род. 1999) — российский футболист.
 Давыдов, Владлен Семёнович (1924—2012) — советский и российский актёр.
 Давыдов, Всеволод Геннадьевич (род. 1961) — депутат Государственной Думы ФС РФ II созыва (1995—1999).

Г

Д 
 Давыдов, Даниил Андреевич (род. 1989) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Давыдов, Данила Михайлович (род. 1977) — русский поэт, прозаик и литературный критик, литературовед, редактор.

Е 
 
 Давыдов, Евграф Владимирович (1775—1823) — генерал-майор, участник наполеоновских войн.
 
 Давыдов, Егор Валентинович (1941—2011) — правозащитник, диссидент, политический заключённый.

З 
 Давыдов, Захар Давидович (род. 1945) — историк литературы, доктор философии.
 Давыдов, Зиновий Самойлович (1892—1957) — русский советский писатель.

И 
 
 Давыдов, Игорь Васильевич (в монашестве Зосима; 1963—2010) — епископ РПЦ, с 2004 года на Якутской кафедре.
 Давыдов, Игорь (род. 1966) — советский хоккеист на траве.

К 
 Давыдов, Карл Юльевич (1838—1889) — русский композитор и виолончелист, педагог.
 Давыдов, Кирилл Юрьевич (1988) — украинский футболист.

Л 
 Давыдов, Ладо Шириншаевич (1924—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Давыдов, Леонид Владимирович (род. 1963) — российский общественный деятель, политолог, социолог.

М 
 Давыдов, Марат Хайдарович (род. 1972) — российский хоккеист.
 Давыдов, Марк Тимофеевич (1891—1957) — анархист, большевик, участник махновского движения.
 Давыдов, Мирза Шамхалович (род. 1939) — российский поэт, прозаик и драматург.

Н 
 Давыдов, Никанор Карпович (1897—1981) — сотрудник советских органов государственной безопасности, начальник сектора (управления) кадров НКВД СССР, комбриг.

О

П

Р 
 Давыдов, Рашит Абдулхакович (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Давыдов, Руслан Валентинович (род. 1960) — первый заместитель руководителя ФТС, генерал-полковник таможенной службы. 
 Давыдов, Родион Никонович (1913—1944) — советский снайпер Великой Отечественной войны.
 Давыдов, Роман Владимирович (1913—1988) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Давыдов, Ростислав Борисович (род. 1927) — советский оператор-постановщик.

С 
 Давыдов, Сайпуттин Алиевич (род. 1995) — российский футболист.
 Давыдов, Селивёрст Васильевич (1918—1992) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Семён Семёнович (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Давыдов, Степан Иванович (1777—1825) — русский композитор.

Т, Ф, Э 
 Давыдов, Тигран Ефимович (1934—1978) — советский актёр.
 Давыдов, Тимофей Павлович (род. 2002) — российский хоккеист.
 
 Давыдов, Энвер Муртазиевич (1919—1968) — татарский советский поэт, журналист, переводчик.

Ю

Я



Составные фамилии 
 Давыдов-Лучицкий, Всеволод Владимирович (1902—1942) — советский полковник, командир 199-й стрелковой дивизии.
 Давыдов-Субоч, Леонид Александрович (1931—2003) — советский актёр.
 Давыдов-Хромой, Пётр Фёдорович — воевода, окольничий и боярин на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 
 
 Челядин-Давыдов, Григорий Фёдорович (? — после 1521) — ближний боярин великих князей московских Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича.

Псевдоним 
 Александр Давыдов (Левенсон Израиль Моисеевич; 1872—1944) — оперный певец, тенор.
 Александр Давыдов (Александр Давидович Кауфман; род. 1953) — писатель, литературный деятель.
 Исай Давыдов (Давид Исаакович Шейнберг; род. 1927) — советский писатель.

Топоним 
 Давыдов — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.
 Давыдов Брод — село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.
 Давыдов Конец — деревня в Печорском районе Псковской области России.

Прочее 
 В. Давыдов и Голиаф — советский короткометражный кинофильм.

См. также

Примечания